Валлеви́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Ланта. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31567.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 590 км к югу от Парижа, в 17 км к востоку от Тулузы.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 376 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 249 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 196 были экономически активными, 53 — неактивными (показатель активности — 78,7 %, в 1999 году было 75,6 %). Из 196 активных жителей работали 186 человек (102 мужчины и 84 женщины), безработных было 10 (5 мужчин и 5 женщин). Среди 53 неактивных 15 человек были учениками или студентами, 23 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна